Internationalized domain name, een type domeinnaam voor internet
 Indonesië, een land met ISO-code IDN
 Institut industriel du Nord de la France, een opleidingsinstituut in Frankrijk

Zie ook 
 IND (doorverwijspagina)